Amras (Innsbruck), stadsdeel van de Oostenrijkse stad Innsbruck
Amras (personage), een personage uit J.R.R. Tolkiens legendarium
Amras (verhaal), een verhaal van Thomas Bernhard